Drebbel ist ein Einschlagkrater am westlichen Rand der Mondvorderseite, südwestlich des Mare Humorum, nordöstlich der großen Wallebene Schickard.
Der Kraterrand ist unregelmäßig geformt und nur wenig erodiert mit Spuren ausgedehnter Rutschungen. Das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem niederländischen Physiker und Erfinder Cornelis Jacobszoon Drebbel offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Drebbel auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)